Mistrovství Československa mužů a žen v atletice se konalo pravidelně do roku 1992.

Ročníky

Odkazy

Související články 
 Halové mistrovství Československa v atletice

Externí odkazy 
 Zdroje po mistrovstvi Muži a ženy KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ 1907–1918, ČECHY A MORAVA 1939–1944, ČESKOSLOVENSKO 1919–1938, 1945–1992 
 Zdroje po mistrovstvi Muži a ženy ČECHY 1969–1971, MORAVA 1969–1971, ČESKÁ REPUBLIKA 1970–2014 
 Mistrovství Československé republiky na dráze (1960–1992)
 Mistrovství České republiky na dráze (1993–2006)
 Mistrovství Československé republiky v hale (1969–1992)
 Mistrovství České republiky v hale (1993–2006)

Mistrovství Československa v atletice